Samedi soir, dimanche matin (Saturday Night and Sunday Morning) : roman d'Alan Sillitoe, paru en 1958 dans sa version originale
 Samedi soir, dimanche matin : film britannique de Karel Reisz (1960), adaptation du précédent
 Samedi soir, dimanche matin (Saturday night, sunday morning), court métrage (26 min) australien de Rima Tamou (sorti en 1999 et le  en France)